Военно-исторический музей, (), также Музей военной истории, мавзолей Уго Чавеса) — это многоцелевое, культурное и историческое здание. Находится в равнинной местности района 23 января, муниципалитета Боливара-освободителя в столичном районе Каракаса. Является местом последнего упокоения президента Венесуэлы Уго Чавеса.

Здание построено в период с 1904 по 1906 год, при президентах Сиприано Кастро и Хуане Висенте Гомесе. С 1981 года в здании находится военно-исторический музей, с экспонатами большой исторической ценности. С 2013 года — мавзолей президента Венесуэлы Уго Чавеса. В прошлом в здании находилась военная академия (1910—1949), министерство обороны (1941—1981), а также оно выполняло многие другие функции.

В феврале 1992 года здание использовалось в качестве центра командования вооружённым восстанием во главе с Уго Чавесом против правительства президента Карлоса Андреса Переса. Восстание потерпело поражение, и именно в этом месте Чавес сдался правительству и произнёс знаменитую речь. В 2002 году, ставший президентом Уго Чавес провел здесь первый выпуск программы «Алло, президент», чтобы отметить 10-ю годовщину этого события.

После смерти Чавеса 5 марта 2013 года, вице-президент Николас Мадуро, временно исполняющий обязанности президента распорядился превратить здание в мавзолей и музей Уго Чавеса, с сохранением статуса военного музея.

Работы над перепланировкой здания были проведены в короткие сроки под руководством знаменитого венесуэльского архитектора Фруто Виваса (es). Мемориальный комплекс был открыт 15 марта 2013 года, вместе с проведением государственных похорон Чавеса. Похороны посетили сотни тысяч венесуэльцев. На церемонии присутствовали главы более 30 государств.

При входе на территорию мавзолея расположена аллея флагов дружественных стран с Венесуэлой.

В центре мемориального комплекса на полу находится цветок «Четыре элемента» (огонь, ветер, земля и вода), в центре которого находится саркофаг с телом Уго Чавеса. У саркофага стоит почётный караул. Вокруг гробницы по кругу расположены комнаты с выставкой фотографий, документов о революционной борьбе Чавеса на протяжении всей его жизни.
Музей посещают около 800 человек в день, 2000 человек по выходным. Пропускают группами по 20 человек, с сопровождением экскурсовода, школьников пропускают без очереди. В музее запрещена фото- и видеосъемка.

Каждого пятого числа месяца, Мадуро организовывает обязательный молебен для первых лиц государства за упокой Чавеса в церкви при мавзолее, которая расположена в комнате у гробницы. Каждый день, в 16:25 часов (время смерти Чавеса), производится пушечный выстрел.

Музей работает со вторника по воскресенье (понедельник — выходной).

Примечания 

Мавзолеи революционеров
Уго Чавес
Музеи Каракаса
Военно-исторические музеи
Здания и сооружения, заложенные в 1904 году
Здания и сооружения, построенные в 1906 году
Появились в XX веке в Венесуэле